Sea Lion steht für:

 Sea Lion Glacier, Gletscher auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln
 Sea Lion Tarn, See auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln
 Sea Lion, Bauart des NH90, militärischer Transporthubschrauber

Siehe auch:
 Sea Lion Rock